Sociologies, typographié SociologieS est une revue scientifique publiée par l’Association internationale des sociologues de langue française.

La revue publie des articles émanant de ses membres ou d’auteurs en rapport avec des activités de l’AISLF. La rubrique « Théories et recherches »  est dédiée au partage de la réflexion et à l’ouverture à la diversité des courants théoriques et des perspectives méthodologiques, tandis que la rubrique « Premiers textes » permet aux jeunes chercheurs de publier leurs expériences originales dans le champ de l’enseignement, de la sociologie professionnelle. Enfin, la rubrique « Transferts » entend, grâce à la traduction en français ou à la reproduction de textes anciens ou oubliés, dynamiser l’espace scientifique francophone.

SociologieS est une revue disponible en accès libre sur le portail OpenEdition Journals.

Liens externes 
 
  Site officiel de la revue SociologieS

Notes et références 

Revue adhérente à OpenEdition Journals
Revue de sociologie